Stmívání má více významů:

 soumrak
 postupné zhášení osvětlení (např. v divadle)

v kultuře
 Stmívání (sága) – literární dílo
 Stmívání (filmy) – filmová díla natočená na námět stejnojmenné ságy